Dmitri Flis (1984-), joueur russe naturalisé espagnol de basket-ball.
Jarosław Flis (1967-), sociologue, chroniqueur et commentateur politique polonais.
Sonia Flis (1930-2016), grande couturière et actrice française.
Flis, nom de plume du bédéaste norvégien Øyvind Sagåsen (né en 1969)

Patronyme polonais
Patronyme russe